Сине́льниково — название населённых пунктов:

Россия 
 Синельниково — деревня в Аткарском районе Саратовской области.
 Синельниково — посёлок в Чулымском районе Новосибирской области.

Украина 
 Синельниково — город в Синельниковском районе Днепропетровской области
 Синельниково — село в Новопсковском районе Луганской области.
 Синельниково — село в Волчанском районе Харьковской области.

См. также 
 Синельниково-1
 Синельниково-2
 Городище Синельниково